Альбин Закариас Лохикангас (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Вернаму».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Брюнес». В 2013 году перешёл в «Ефле». В апреле 2016 года подписал с клубом молодёжный контракт, рассчитанный на два года. Дебют за основную команду в чемпионате Швеции состоялся 21 сентября 2016 года в игре с «Йёнчёпингс Сёдра», когда Лохикангас на 72-й минуте вышел на поле вместо Якоба Эрикссона. В августе 2017 года на правах аренды до конца сезона перешёл в норвежский «Эгерсунн».

7 июля 2022 года перешёл в «Вернаму», подписав контракт на три года. 16 июля дебютировал за команду в чемпионате Швеции в игре с «Юргорденом», появившись на поле в стартовом составе и на 85-й минуте уступив место Хампусу Несстрёму.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеция
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Вернаму»